Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut erano i detentori del titolo, ma si sono ritirati prima del secondo turno contro Brian Baker e Daniel Nestor.

In finale Łukasz Kubot e Marcelo Melo hanno sconfitto Nicholas Monroe e Jack Sock con il punteggio di 7-5, 6-3.

Teste di serie 

  Henri Kontinen /  John Peers (secondo turno)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (secondo turno, ritirati)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinale)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (quarti di finale)

 Raven Klaasen /  Rajeev Ram (primo turno)
 Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (campioni)
 Ivan Dodig /  Marcel Granollers (quarti di finale)
 Feliciano López /  Marc López (primo turno)

Alternate 
  Marcus Daniell /  Marcelo Demoliner (primo turno)

Wildcard 

  Nick Kyrgios /  Matt Reid (secondo turno)

 Andrej Rublëv /  Mikael Ymer (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Miami Open 2017